USS Reaper ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 USS Reaper (AMc-96), Küsten-Minenabwehrboot der Accentor-Klasse
 USS Reaper (MSO-467), Minenkampfschiff